Der Secretary of State von South Dakota gehört zu den konstitutionellen Ämtern des Staates South Dakota.

Dem Secretary of State von South Dakota unterstehen drei Divisions:

 Die Business Services Division registriert Körperschaften und andere Wirtschaftseinheiten, sowie Marken, DBAs und Zurückbehaltungsrechte, welche dem Uniform Commercial Code (UCC) entsprechen.
 Die Elections Division organisiert die Wahlen, ist für die Wählerregistrierung verantwortlich und regelt die Wahlkampffinanzierung. In diesem Zusammenhang hat der Secretary of State den Vorsitz im South Dakota Board of Elections.
 Die Administrative Services Division lizenziert Notare, Spielervermittler und Lobbyisten, gibt Apostillen und Lizenzen für nicht offen getragene Schusswaffen (CCW) heraus, genehmigt bestimmte Arten von Glücksspiel, dient als registrierte Anlaufstelle für ausländische Bürger und Körperschaften zwecks Dienstleistungen, und gibt das South Dakota Legislative Manual (auch als Blue Book bekannt) heraus.

Der Secretary of State sitzt auch im State Board of Finance und verwaltet die legislativen Aufzeichnungen.

Dakota-Territorium * 

* 1889 in die Bundesstaaten North Dakota und South Dakota geteilt

Bundesstaat South Dakota

Literatur 
 Chapter 4 - 2007 South Dakota Legislative Manual Executive Branch, S. 92 (PDF-Dokument)

Weblinks 
  Offizielle Seite der Secretary of State of South Dakota
 Historical Listing of Statehood Legislators

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!